Alvaton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alvaton (Georgia), im Meriwether County
 Alvaton (Kentucky), im Warren County